Le mot Bikini, d'origine micronésienne, désigne initialement un atoll du Pacifique. Il a ensuite été popularisé sous la forme d'un nom commun pour désigner un type de maillots de bain.

Culture et société

Cinéma et télévision 

 différents films et téléfilms de Fred Olen Ray :
 , un film sorti en 1995 ,
 Bikini Hoe-Down, un film sorti en 1997,
 Bikini Airways, un film sorti en 2003,
  film sorti en 2004,
 Bikini Chain Gang, un film sorti en 2005,
 Bikini Round-Up, un film sorti en 2005,
 Bikini Girls from the Lost Planet, un film sorti en 2006,
 Bikini Royale, un film sorti en 2008,
 Bikini Royale 2, un film sorti en 2010,
 Bikini Frankenstein, un film sorti en 2010,
 Bikini Jones and the Temple of Eros, un téléfilm sorti en 2010,
 Bikini Time Machine, un téléfilm sorti en 2011 ;
 Bikini Girls on Dinosaur Planet, un film de William Hellfire sorti en 2005.

Habillement 
 Le bikini est un type de maillot de bain féminin.

Musique 
 Itsi bitsi, petit bikini est une chanson inspirée par le maillot de bain, rendue culte par Dalida voire Johnny dans sa version francophone.

Salles de spectacle 
 Le Bikini est une salle de concert de Toulouse (France).
 Bikini Test est une salle de concert de la ville de La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Toponyme 
 Bikini est un atoll des îles Marshall, surtout connu comme le théâtre d'essais nucléaires américains en 1946.